ULO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ulaangom (Mongolia)